De 3e editie van de Europe Cup werd gehouden in 1980 in de West-Duitse plaats Mülheim. Het toernooi werd gewonnen door het Engelse Wimbledon SBC.

Knock-outronde

Halve finales

Finale

Winnaar 

1980
Sport in 1980
Badminton in Duitsland
Europees kampioenschap in Duitsland
Sport in Mülheim an der Ruhr
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen